Damaskin (arcybiskup Cypru) (zm. 1846) – zwierzchnik Cypryjskiego Kościoła Prawosławnego w latach 1824–1827
 Damaskin (Dipczew) (1817-1878) – bułgarski biskup prawosławny
 Damaskin (Cedryk) (1878-1937) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego pochodzenia ukraińskiego
 Damaskin (arcybiskup Aten) (1890-1949) – grecki biskup prawosławny, w latach 1941-1949 zwierzchnik Greckiego Kościoła Prawosławnego
 Damaskin (Grdanički) (1892-1969) – serbski biskup prawosławny.
 Damaskin (Maluta) (1903-1944) – ukraiński biskup prawosławny
 Damaskin (Papandreu) (1936-2011) – grecki biskup prawosławny, arcybiskup Adrianopola
 Damaskin (Bodry) (1937-1989) – rosyjski biskup prawosławny
 Damaskin (Papandreu) – prawosławny arcybiskup arcybiskup Johannesburga i Pretorii w jurysdykcji Patriarchatu Aleksandryjskiego

Zobacz też